Бірсуа́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Біржан-сала Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Бірсуат.

Населення — 868 осіб (2009; 1415 в 1999, 2224 у 1989).

Село Тассу було ліквідоване 2008 року, село Кішкентай — 2009 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району Біржан-сала